Thieberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Thieberger (1888–1958), tschechoslowakisch-israelischer Religionsphilosoph und Judaist, Publizist, Übersetzer und Autor
 Richard Thieberger (1913–2003), österreichisch-französischer Germanist, Romanist und Hochschullehrer